

Heiligen
Er zijn twee heiligen met de naam Antonius. Varianten van Sint-Antonius zijn Sint-Antonie, Sint-Antoon, Sint-Anthonis en Sint-Teunis.
 Antonius van Egypte (ca. 251-356), ook wel Antonius-Abt of Antonius de Grote (naamdag 17 januari)
 Antonius van Padua (1195-1231)  (naamdag 13 juni)

Topografie
 Sint-Antonius (Zoersel), woonkern in Zoersel in de Belgische provincie Antwerpen
 Sint-Antonius (Beveren), buurtschap in de gemeente Beveren in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
 Sint-Antonius (Meulebeke), ook bekend als 't Veld, Sneppe en Manegem, een kerkdorp in de Belgische gemeente Meulebeke.

Windmolens
Tevens is Sint-Antonius een naam voor enkele windmolens:
 Sint-Antonius Abt (molen) te Borkel
 Sancto Antonio, ook Sint-Antoniusmolen, te Halsteren
 Sint-Antonius (Heythuysen)
 Sint-Anthonius (Kessel)
 Sint-Antonius (Laar)
 Sint-Antoniusmolen (Eerde)

Zie ook
Sint Antonius Ziekenhuis (doorverwijspagina)
Sint Anthonis (doorverwijspagina)